Жа́риков (Жа́ріков) — російське прізвище.

Жариков 
 Жариков Вілен Андрійович (1926) — російський учений, академік АН СРСР (1987).
 Жариков Володимир Павлович (1931, Конотоп) — український і російський скульптор, від 1958 року живе в Златоусті.
 Жариков Володимир Юрійович — український актор, каскадер.
 Жариков Дмитро Віталійович (1992) — російський хокеїст, нападник.
 Жариков Євген Ілліч (1941—2012) — радянський, російський актор, народний артист РРФСР (1989).
 Жариков Леонід Михайлович (1911—1985) — український, європейський і російський радянський письменник.

 Жарикова Валентина Євдокимівна — українська радянська діячка, токар Дружківського заводу газової апаратури і кранів Донецької області. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.

Жаріков 
 Жаріков Микола Леонідович — український архітектор, член Національної спілки архітекторів України, народний архітектор України.

Див. також 
 Жарикова
 Жарков
Російські прізвища